Sapelli ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Sapelli, uruguayischer Politiker

Sapelli bezeichnet außerdem:

 die Holzart Sapeli, die gelegentlich auch Sapelli geschrieben wird